.30-40 Krag, также известный как .30 U.S. или .30 Army — американский винтовочный патрон центрального воспламенения с зарядом из бездымного пороха, разработанный в 90-е годы XIX-го века для замены патрона .45-70 Government. По стандартам того времени считался малокалиберным боеприпасом. В настоящее время рассматривается как боеприпас с неплохой баллистикой и используется для охоты на животных весом до 250 кг.

Оружие под патрон .30-40 Krag 
 Krag-Jørgensen
 Кольт-Браунинг M1895
 Winchester High-Wall
 Remington Rolling Block
 Winchester Model 1895
 Ruger No. 1
 Ruger No. 3

См. также 
 .30-03 (.30-45)
 .30-06 Springfield

Примечания

Литература 
 Barnes, Frank C; Skinner, Stan (Ed.) (1965, 1969, 1972, 1980, 1985, 1989, 1993, 1997, 2000, 2003).  Cartridges of the World (10th ed.).  Iola, Wisconsin:  Krause Publications.  ISBN 0-87349-605-1.
 Hornady Handbook of Cartridge Reloading vol I, Sixth Edition; Book by Hornady Mfg Co, 2003
 Cartridge Dimensions at Steve's Pages

Ссылки 

 Описание патрона .30-40 Krag на сайте piterhunt.ru
 .30-40 Krag at The Reload Bench
 Описание боеприпаса .30-40 Krag на сайте Чака Хокса
 Описание патрона .30-40 Krag на сайте weaponland.ru

Винтовочные патроны
Патроны центрального воспламенения
Патроны с выступающей закраиной